David Soria Solís (nascut el 4 d'abril de 1993) és un futbolista professional madrileny que juga com a porter pel Getafe CF.

Palmarès

Club 
Sevilla
 Lliga Europa de la UEFA: 2015–16

Individual 
 Lliga Europa de la UEFA: Equip de la temporada 2015–16

Referències

Enllaços externs 
 
 

Futbolistes madrilenys
Futbolistes del Sevilla Atlético
Futbolistes del Sevilla FC
Futbolistes del Getafe CF
Porters de futbol de la Comunitat de Madrid